Crocias é um género de ave da família Leiothrichidae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Crocias albonotatus
 Crocias langbianis

Leiothrichidae
Géneros de aves